Chavo Guerrero sr. (1947-2017), professioneel worstelaar.
 Chavo Guerrero jr. (1970), professioneel worstelaar en zoon van Chavo Guerrero sr.